Slovo tuba má více významů:
 tuba (obal) – válcovitý obal
 Tuba (národ) žijící v Irkutské oblasti v Rusku
 tuba – žesťový dechový nástroj
 tuba (meteorologie) – zvláštnost oblaku
 Tuba (přítok Ilimu) – řeka v Irkutské oblasti v Rusku, přítok Ilimu
 Tuba (přítok Jeniseje) – řeka v Krasnojarském kraji v Rusku, přítok Jeniseje
 Tuba (varhanní rejstřík) – 8′ varhanní jazykový rejstřík s kónickými ozvučnami (rezonátory), typický je vysokou hlasitostí a temnější barvou tónu
 Tuba Magna – obvykle 16′ varianta s vyšší hlasitostí
 Tuba Mirabilis – neboli Tuba Imperial, obvykle 8′ varianta s vyšší hlasitostí
 Tuba Profunda – neboli Contra Tuba, Bass Tuba, 16′ (v pedálu i 32′) s hlasitým pronikavým tónem

Externí odkazy